Mazatán es un topónimo náhuatl que significa Lugar de Venados, y puede referirse a los siguientes sitios geográficos mexicanos:

Geografía 
 Mazatán un municipio del estado de Chiapas, México.
 Mazatán una localidad del estado de Chiapas, México, cabecera del municipio anterior.
 Mazatán un municipio del estado de Sonora, México-
 Mazatán una localidad del estado de Sonora, México, cabecera del municipio anterior.
 Mazatán una localidad del estado de Nayarit, México.